Die Fußball-Amateurliga Berlin 1972/73 war die dreiundzwanzigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der BBC Südost wurde Berliner Amateurmeister 1973, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Regionalliga war der SC Westend 1901, während der SC Tegel, der SC des Westens 97 und der VfL Nord Berlin aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1972/73 auf f-archiv.de

1972
Fußballsaison 1972/73